Branko Kralj (1924-), joueur croate de football ;
 Dejan Kralj (1976-), kayakiste slovène ;
 Ivica Kralj (1973-), joueur monténégrin de football ;
 Matic Kralj (1983-), joueur slovène de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme slovène